Oktober kan syfta på:

Oktober – en månad
Oktober (teatergrupp) – en teatergrupp
Bokhandeln Oktober – bokhandel i den svenska Oktoberbokhandelskedjan
Oktober forlag – ett bokförlag i Norge som ägs av koncernen Aschehoug
Oktoberförlaget – ett bokförlag knutet till Sveriges kommunistiska parti, även skivutgivning
Oktobergruppen – finsk konstnärssammanslutning bildad 1933